Brandon Brooks (Nashville, Tennessee, 17 de Novembro de 1973) é um ator estadunidense, mais conhecido por seu trabalho na série de televisão Malibu, CA como o surfista Murray Updyke.

Biografia

Vida pessoal 
Brooks nasceu na famosa cidade de Nashville, sendo vítima de um "choque cultural" na sua família, visto que, era descendente de ingleses, irlandeses e cherokees. Desde cedo, Brandon se envolveu com a organização PETA, que busca o respeito pelos direitos dos animais. Além disso, ele é  fã dos Tennessee Titans e Nashville Predators, ambos times de hóquei de sua cidade e estado, respectivamente. O ator é vegetariano.

Carreira 
Brooks foi um estudante do lendário professor de teatro George Shdanoff, e logo conseguiu sua primeira chance no programa infantil The New Adventures of Robin Hood como Elvis, posteriormente, ele se envolveu em produções de Peter Engel, como USA High e Malibu, CA, onde interpretou Murray Updyke, seu papel mais importante até agora.

Em 2004, Brandon exercitou seu lado musical escrevendo letras de músicas especialmente para o filme Malevolence, entre elas, podemos encontrar Iron Tears, A New Beginning e Deep Space. Mais recentemente, o ator participou de episódios de CSI: Miami e Las Vegas, e do filme The Dreamless, que será lançado ainda neste ano.

Filmografia

Televisão 
 2007 CSI: Miami como Speedle Look Alike
 2004 Las Vegas como Guy
 2000 Malibu, CA como Murray Updyke
 1998 USA High como Chris
 1997 The New Adventures of Robin Hood como Elvis

Cinema 
 2008 The Dreamless como Karn

Ligações externas 

Brandon Brooks no IMDb 
 

Brandon Brooks no Yahoo! TV 
 
|}

Atores dos Estados Unidos
Vegetarianos dos Estados Unidos
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008